Thetidia smaragdaria är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1787. Thetidia smaragdaria ingår i släktet Thetidia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
smaragdaria